Алекс Хаус (; 11 декабря 1986, Торонто, Канада) — канадский актёр, лауреат премии «Джемини». Известен по главным ролям в сериалах «Темный Оракул» и «Тодд и Книга Чистого Зла».

Биография 
Александр Чарльз Альберт Хаус родился и вырос в Торонто, Канада. Начал карьеру в качестве ребёнка-актёра, когда мать его школьного друга представила его агенту по талантам.

В 2004-2006 годах вместе с Полой Бранкати снимался в главной роли в подростковом телесериале «Темный Оракул».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Канады